Argonauten ( ‚Argofahrer‘) heißen
 die Helden der griechischen Argonautensage, die auf dem Schiff Argo segelten
 eine Familie und Gattung (Argonauta) der Kopffüßer, siehe Papierboote
 eine Familie genregulierender Proteine, siehe Argonautenproteine

Vereinigungen und Vereine
 Orden der  Argonauten, ein sizilianischer Ritterorden
 Argonauten-Orden, eine Vereinigung in Braunschweig
 Toronto Argonauts, ein Team in der Canadian Football League
 Starnberg Argonauts, ein Football-Team aus Süd-Bayern
 Argonauts, ein Fußballverein aus London

Literarische Werke
 Die Argonauten (Los argonautas im spanischen Original), ein Roman von Vicente Blasco Ibáñez aus dem Jahr 1915.
 Die Argonauten, 2. Teil eines Dramas von Franz Grillparzer, siehe Das goldene Vlies #2. Teil – Die Argonauten 
 Die Argonauten (The Argonauts im amerikanischen Englisch), ein Roman von Maggy Nelson aus dem Jahr 2015.
 Die Argonauten (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift von 1914 bis 1921

ARGonauten bezeichnet
 Teilnehmer von Alternate Reality Games, siehe Alternate Reality Game

Argonaut heißen

Geographische Orte
 Argonaut Glacier, der Argonaut-Gletscher in der Antarktis
 Argonaut Peak, ein Berg im US-Bundesstaat Washington

Technische Projekte
 Argonaut, ein griechisches Kreuzfahrtschiff, siehe Regina Maris (Schiff, 1929)
 Argonaut Smoke, ein nicht verwirklichtes Sportwagenprojekt aus den USA, 1956–59
 C-4 Argonaut, eine Verkehrsflugzeugausführung vom Typ Canadair North Star
 Argonaut Games, eine Firma für Software-Entwicklung von Computerspielen
 Siemens Argonaut Reaktor, ein Forschungsreaktor in Garching bei München

Siehe auch:
 Argonaute (Schiffsname)
 Argonautica